«V» — п'ятий студійний альбом американського поп-рок-гурту Maroon 5. Реліз відбувся 29 серпня 2014 року.

Список композицій 

Примітки
 означає додаткового продюсера
 означає вокального продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Maroon 5 

Альбоми Maroon 5